Ołownik (Plumbago) – rodzaj roślin z rodziny ołownicowatych
 Ołownik – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Budry
 Ołownik – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Budry
 Ołownik – stacja kolejowa we wsi Ołownik